Brensbach ist ein geographischer Name:

 Brensbach, Gemeinde im Odenwaldkreis, Hessen

 Brensbach (Asbach), am Unterlauf Hermesdorfer Bach, linker Zufluss des Asbachs in Denklingen, Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brensbach (Gersprenz), rechter Zufluss der Gersprenz bei Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen

Siehe auch:
 Brenntbach